K12 (7428 м) — вторая по величине вершина хребта , Каракорум, в индийском районе Сиачен вблизи Линии контроля с Пакистаном.

Это 61 по высоте вершина в мире. Название вершины дано в XIX веке при первоначальном исследовании района.
K12 расположена к юго-западу от ледника Сиачен, ледник K12 начинается на северо-восточном склоне и питает Сиачен. На западных склонах начинается система ледника Билафонд питающая реку Данзам, а далее Инд.

Из-за неурегулированности политической ситуации и военного противостояния обеих сторон, активность альпинистов невысока. Первая попытка восхождения на K12 была в 1960 вскоре после разведки местности Эриком Шиптоном в 1957. После неудачной попытки японцев в 1971, Шиници Такаги и Цутомо Ито из другой японской экспедиции поднялись на вершину. Они сорвались на спуске и их тела до сих пор не найдены. Ещё одна японская экспедиция добилась успеха в 1975. В 1984 индийские вооружённые силы блокировали район вершины для исключения претензий Пакистана к немаркированной части Линии контроля. Данные о последующих попытках восхождений в Гималайском журнале отсутствуют.

Примечания

Литература 
 Jerzy Wala, Orographical Sketch Map of the Karakoram, Swiss Foundation for Alpine Research, 1990.
 Jill Neate, High Asia: an illustrated history of the 7,000 metre peaks, The Mountaineers, 1989.

Каракорум
Горные вершины Индии